То́ттенви́лл () — нейборхуд на юго-западе боро Статен-Айленд, Нью-Йорк. На севере Тоттенвилл ограничен ручьём Милл-Крик () и проливом Артур-Килл, который также огибает нейборхуд с западной стороны; на востоке — дорогами Ричмонд-Валли-Роуд () и Ричард-авеню (); на юге нейборхуд омывает залив Раритан.

Нейборхуд является самым южным на Статен-Айленде, в городе Нью-Йорке и во всём штате Нью-Йорк.

История 
Первыми жителями на этой территории были индейцы делавары или ленапе. Их захоронения и орудия деятельности были обнаружены на мысе Уордс. Первым же белым поселенцем здесь стал в 1678 году английский морской офицер Кристофер Биллоп (). Британское правительство выделило ему 486 га земли, на которой он возвёл каменный особняк и основал паромную переправу через пролив Артур-Килл на дороге до Филадельфии. Паром действовал вплоть до постройки разъезда Аутербриджа в конце 1920-х годов.

В 1762 году 100 акров земли (около 40 га) у семьи Биллоп выкупил местный ткач Джон Тоттен (). Правнук Биллопа, Кристофер, в войне за независимость поддержал британскую сторону. В его особняке, получившем впоследствии название , в 1776 году прошли безрезультатные переговоры по прекращению войны. В них участвовали адмирал Хау, Бенджамин Франклин, Джон Адамс и делегат от Южной Каролины в Континентальном конгрессе Эдвард Рутледж. После войны все земли Биллопов были изъяты. В итоге нейборхуд получил своё название в честь семьи Тоттенов.

Экономика Тоттенвилла была исторически тесно связана с нью-джерсийским городком Перт-Амбой, находящимся по другую сторону Артур-Килла. Её основу составляли среди прочего сельское хозяйство и, в первую очередь, устрицеводство. Своего пика экономика Тоттенвилла достигла в конце XIX века. В то время нейборхуд был популярным туристическим местом, также в 1897 году свой завод по обжигу местной глины для терракоты здесь построила компания Atlantic Terra Cotta Company. Местная терракота использовалась для облицовки таких значимых строений своего времени, как Вулворт-билдинг. Завод оставался самым крупным работодателем Тоттенвилла вплоть до начала 1930-х годов. Также к 1898 году в нейборхуде действовало восемь лодочных мастерских, но когда в начале XX века они начали приходить в упадок. Кроме того, сброс отработанных вод от заводов в регионе настолько быстро привёл в негодность устричные отмели, что к 1920 году эта отрасль в Тоттенвилле, как и на всём берегу залива Раритан, оказалась под запретом. Он продержался до 2005 года.

В 1900 году на Ричмонд-Валли-Роуд компанией Nassau Smelting and Refining Company была построена металлообрабатывающая фабрика. В 1931 году её купила компания Western Electric. В 1971 году она была преобразована в фабрику по переработке металла. В начале XXI века в этом месте проводились работы по рекультивации.

В 2003 году было основано историческое общество Тоттенвилла.

Экономика 

Главный центр торговой и бизнес-активности в Тоттенвилле находится на Мейн-стрит (). Ещё один район с активной коммерческой деятельностью расположен на севере нейборхуда на Пейдж-авеню (). На стыке XX и XXI веков велась активная застройка к юго-востоку от Хайлан-Булевард (). В Тоттенвилле насчитывается семь гаваней, в которых предлагаются услуги по коммерческой и спортивной рыбалке.

Население 
По данным на 2011 год, численность населения района составляла около 15 тысяч жителей. Средняя плотность населения составляла около 2300 чел./км². Средний доход на домашнее хозяйство был несколько выше среднего показателя по городу: $81 478. По состоянию на начало XXI века население было представлено преимущественно белыми жителями.

Достопримечательности 
Официальной достопримечательностью Тоттенвилла является вышеупомянутый Дом Конференции, вокруг которого разбит парк.

Общественный транспорт 

По состоянию на июнь 2020 года в нейборхуде действовали автобусные маршруты S59, S78, SIM2, SIM25, SIM26. Также в Тоттенвилле расположена одноимённая станция железной дороги Статен-Айленда.

См. также 
 Ривердейл — район в Бронксе, самый северный в Нью-Йорке.

Примечания

Литература